gast (persoon)
 gast of garst
 Frans Gast
 Thomas Gast